«Призрак» (, ) — фильм португальского режиссёра Жуан Педру Родригиша. В 2000 году на Венецианском кинофестивале картина номинировалась на Золотого льва.

Сюжет 
Молодой лиссабонец по имени Сержиу работает по ночам уборщиком мусора. Фатима, которая трудится вместе с ним, испытывает сексуальное влечение к парню. Но он равнодушен к женщинам. Сержиу бродит по городу в поисках грубого анонимного секса с мужчинами в темных и грязных уголках. Однажды ночью он знакомится с привлекательным парнем, который, кажется, является воплощением всех фантазий главного героя. Но молодой человек не проявляет к Сержиу никакого интереса. Сержиу настолько одержим влечением к незнакомцу, что решает его похитить. Он отправляется по опасному пути насилия, разврата и разложения.

В ролях

Критика 
Картина получила смешанные отзывы критиков со значительным  перевесом в сторону отрицательных. «Пазолини без страсти или политики или Альмодоваром без красоты и юмора» назвало фильм издание New York Times. А Майкл Бут на странице Denver Post отозвался о Призраке, как об «откровенной гей-порнографии, грамотно замаскированной под высокое искусство».

Ссылки 
 
 
 Страница фильма на сайте Metacritic

Примечания 

Фильмы-драмы Португалии
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Эротические драмы
Фильмы Португалии 2000 года
Фильмы RTP